Creutzer ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Creutzer, Verleger aus Aachen
 Caroline Creutzer, schwedische Bildhauerin 
 Charles Auguste Creutzer (1780–1832), französischer General deutscher Herkunft
 Nikolaus III. Creutzer, 1523/25 Bischof von Pedena

Siehe auch:

 Creutzers Laufkäfer
 Creuzer
 Kreutzer